Уильям де Бург () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уильям де Бург (1312—1333) — 3-й граф Ольстер и 4-й барон Коннахт.
 Уильям де Бург (ок. 1160—1205/1206) — лорд Коннахт, основатель ирландской ветви рода де Бургов.